Cerkev svatého Mikuláše může znamenat:

 Cerkev svatého Mikuláše (Budești) –  dřevěná cerkev z roku 1643 v obci Budești v župě Maramureš v Rumunsku,
 Cerkev svatého Mikuláše (Podobovec) – dřevěná cerkev v obci Podobovec, v okrese Miržhirja, v Zakarparské Ukrajině.